Анни Лоу (; ) — американский конхиолог XIX века британского происхождения. Открыла 11 видов и 1 род моллюсков, хотя не составила их формальных описаний.

Биография 
Родилась в 1842 году в Карлайле, Англия. Около 1850 её семья переехала в США и обосновалась в штате Теннесси.

После смерти родителей Анни жила в Калифорнии. Скончалась в она Уотсонвилле 12 января 1889 года.

Конхиология 
Лоу собирала моллюсков в горных районах Северной Каролины и Теннесси. Она состояла в переписке с Джеймсом Льюисом, который опубликовал труд, описывающий её находки, сделанные в реке Хольстон, а затем и другие работы, содержавшие описание открытых Анни видов. Вот их не претендующий на полноту список (два названы в честь учёной):

 Appalachina chilhoweensis, ранее известный как Helix chilhoweensis (Lewis, 1874)
 Helix lawii (Lewis, 1874)
 Pleurobema oviforme (Conrad, 1834), раньше назывался Unio lawi Lea, 1871
 Vitrizonites latissima, ранее известный как Vitrina latissima (J. Lewis, 1874). Высокогорный вид, обнаруженный на горе высотой .
 Zonites acerra (Lewis, 1874)
 Zonites cerinoidea var. cuspidata (Lewis, 1875)
 Zonites lawii

Примечания

Литература 
 M. B. Williamson, 1894. Miss Annie Law, a Tennessee conchologist. The New Cycle (Federation of Women’s Clubs, New York) 7(8): 256—259

Конхиологи